Тютю́нник — українське прізвище, яке походить від назви працівника на плантаціях тютюну, від різновиду сільськогосподарського фаху.

Відомі особи 
 Тютюнник Алла Миколаївна ( 1949) — українська письменниця, журналістка;
 Тютюнник Анатолій Валерійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тютюнник Анатолій Юхимович ( 1935) — український кінорежисер;
 Тютюнник Василь Никифорович (1880—1919) — український військовий діяч, полковник генерального штабу Армії УНР;
 Тютюнник Василь Савич (1860—1924) — оперний співак (бас), режисер і вокальний педагог.
 Тютюнник Григір Михайлович (1931—1980) — український письменник;
 Тютюнник Григорій Михайлович (1920—1961) — український письменник, прозаїк, поет;
 Тютюнник Дмитро Андрійович ( 1934 — 2003) — український ґрунтознавець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Тютюнник Євген Васильович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Тютюнник Катя ( 1967) — австралійська альтистка, науковець і композитор.
 Тютюнник Микола Григорович ( 1949) — український письменник.
 Тютюнник Степан Максимович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Тютюнник Юрій Йосипович (1891—1930) — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.

Українські прізвища
Прізвища на -ник